Le mot Bourriaud peut désigner :

Patronymes 
Caroline Bourriaud (1998-), joueuse de pétanque française (Élite) ;
Nicolas Bourriaud (1965-), commissaire d'exposition, historien de l'art et critique d'art français ;

Notes et références